Lake Mills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lake Mills (Iowa), im Winnebago County
 Lake Mills (Wisconsin), im Jefferson County
 Lake Mills (Town, Jefferson County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch:
 Mills Lake